Aceasta este lista celor 472 '''comune din departamentul Charente-Maritime din Franța.

 (CALR) Communauté d'agglomération de La Rochelle, created in 2000.
 (CARF) Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais, created in 2000.
 (CAR) Communauté d'agglomération du Pays Royannais, created in 2002.
 Communauté de communes de l'Ile-de-Ré
 Communauté de communes Plaine d'Aunis
 Communauté de communes de Surgères
 Communauté de communes du canton de Loulay
 Communauté de communes du canton d'Aulnay-de-Saintonge
 Communauté de communes du canton de Saint-Jean-d'Angély
 Communauté de communes du Sud-Charente
 Communauté de communes Charente-Arnoult-Coeur de Saintonge
 Communauté de communes du Pays Savinois
 Communauté de communes du canton de Saint-Hilaire-de-Villefranche
 Communauté de communes du Pays de Matha
 Communauté de communes Vignobles et Vals boisés du Pays Buriaud
 Communauté de communes de la région de Pons
 Communauté de communes de la Haute-Saintonge
 Communauté de communes de l'Île-d'Oléron
 Communauté de communes des bassins Seudre-et-Arnoult
 Communauté de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge Viticole
 Communauté de communes du Bassin de Marennes
 Communauté de communes du Pays Marandais
 Communauté de communes du Pays Santon
 Communauté de communes du Val de Trézence, de la Boutonne à la Devise
 Communauté de communes du canton de Courçon

Charente-Maritime